Бло́кер () — английская фамилия.

Фамилия 
 Блокер, Дирк (род. 1957) — американский актёр кино и телевидения, сын Дэна Блокера.
  (род. 1955) — американский продюсер, лауреат премии «Эмми» за телефильм (1998), сын Дэна Блокера.
 Блокер, Дэн (1928—1972) — американский актёр кино и телевидения.
 Блокер, Жасмин (род. 1992) — американская легкоатлетка.
  (род. 1963) — американский боксёр, чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC (1990—1991) и IBF (1991—1993).
  (род. 1953) — американский полицейский, комиссар полиции штата Пенсильвания (2015—2018).
  (род. 1959) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Метс» и «Атланта Брэйвз».

См. также